Чемпионат Индонезии по футболу () — высший футбольный турнир, разыгрываемый в Индонезии.

История 
В 2008—2015 годах разыгрывалась Индонезийская Суперлига (Indonesia Super League). После 2 туров 17 апреля 2015 года розыгрыш Суперлиги был прерван. Новый розыгрыш Суперлиги должен быть начат в конце октября 2015 года и закончен в августе 2016 года. Однако определённые трудности не позволили начать турнир. В конце концов в январе 2016 года индонезийские коллективы договорились не использовать в названии нового турнира аббревиатуру ISL.

В конце февраля в качестве даты начала нового турнира было предложено и утверждено 15 апреля 2016 года. Высший футбольный турнир получил название чемпионат Индонезии по футболу (). Количество участников было увеличено до 18.

Нынешний второй уровень   в 1994—2007 годах назывался Liga Indonesia Premier Division и являлся первым (высшим) дивизионом.

В 2011—2013 годах одновременно с Суперлигой проходил чемпионат Indonesian Premier League (второй уровень — Indonesian Premier Division; оба турнира проходили под эгидой ). В 2011 году также существовала Liga Primer Indonesia, розыгрыш которой не был доигран.

Участники (в 2016/17 году)

Персоналии (начало сезона 2016/17)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата Индонезии